Латинський квартал — студентський квартал у 5-му та 6-му округах Парижа на лівому березі Сени побіля університету Сорбонна.
 Латинський квартал — історична місцевість у Києві, містечко на Паньківщині, яке сформувалося у 1840-х роках навколо Університету святого Володимира.